Рыбальский сельский совет () — входит в состав
Ахтырского района 
Сумской области 
Украины.

Административный центр сельского совета находится в 
с. Рыбальское.

Населённые пункты совета 

 с. Рыбальское 
 с. Бандуры 
 с. Беданы 
 с. Желобы 
 с. Ивахи 
 с. Пластюки 
 с. Шаповаловка

Примечания